Волка (притока Сули)
 Волка (притока Морачи)